43. sezon I ligi polskiej w hokeju na lodzie rozegrany został na przełomie 1997 i 1998 roku. Był to 62 sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Mistrzem Polski został zespół Unii Oświęcim. Był to drugi tytuł mistrzowski w historii klubu.

Formuła rozgrywek 
Runda eliminacyjna została stworzona na 3 grupy po 4 zespołów. Po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do grupy "Silniejszej" rundy zasadniczej i zarazem do fazy play-off, a najsłabsze do grupy "Słabszej". Osiem najlepszych zespołów awansowało do play-off.

Runda eliminacyjna

Grupa A 

      = Awans do grupy "Silniejszej" rundy zasadniczej

Grupa B 

      = Awans do grupy "Silniejszej" rundy zasadniczej

Grupa C 

      = Awans do grupy "Silniejszej" rundy zasadniczej

Runda zasadnicza

Grupa "Silniejsza"

Grupa "Słabsza" 

      = Awans do ćwierćfinału

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
1997 w hokeju na lodzie
1998 w hokeju na lodzie
1997 w polskim sporcie
1998 w polskim sporcie